Jüdischer Friedhof Fürstenau steht für:

 Jüdischer Friedhof (Fürstenau), Niedersachsen
 Jüdischer Friedhof (Fürstenau, Höxter), NRW